Santa Bertilla di Turingia (†687), vedova di san Gualberto e madre di santa Aldegonda e di santa Valdetrude, si fece monaca di clausura; è celebrata il 3 gennaio;
 Santa Bertilla di Marœuil (†697);
Santa Bertilla (o Bertilia) di Chelles  (†705), prima badessa dell'abbazia di Chelles (Île-de-France), celebrata il 5 novembre;
Santa Maria Bertilla (†1922), religiosa italiana appartenente alla congregazione delle Suore Dorotee di Vicenza, celebrata il 20 ottobre.